Pagnano ima više značenja:
 Pagnano, Ravenna
 Pagnano, Treviso